Gent-Wevelgem 1987 var den 49. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 8. april 1987. Løbet blev vundet af Teun van Vliet, efterfulgt af Etienne De Wilde og Herman Frison.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1987
Cykelløb i 1987